Ostroveni se poate referi la:
Ostroveni, Dolj
Ostroveni, Vâlcea